Боржиганта́й — топоним в Агинском Бурятском округе Забайкальского края Российской Федерации.

 Сельское поселение «Боржигантай» — муниципальное образование в Могойском районе.
 Боржигантай — село в Могойском районе, административный центр сельского поселения «Боржигантай».